Star Wars-filmképregények: A George Lucas története alapján készült Star Wars univerzumban játszódó 6 filmből és a Klónok háborúja televíziós sorozatból számtalan képregény-adaptáció készült: az amerikai Marvel Comics és Dark Horse Comics, a magyar Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Fazekas Attila - Cs. Horváth Tibor szerzőpáros) és a japán Tokyopop és Take Shobo kiadó jóvoltából. A filmképregények történetei 32 és 19 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt, az Új remény eseménye alatt és 3-4 évvel az Új remény eseménye után.

Marvel Comics

A New Hope

The Empire Strikes Back

Return of the Jedi

The Phantom Menace

The Attack of the Clones (comic stores)

The Attack of the Clones (booksellers)

Revenge of the Sith

Ébredő Erő

Zsivány Egyes

Az utolsó Jedik

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 2

Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó

Csillagok háborúja

A Birodalom visszavág

A Jedi visszatér

Dark Horse Comics

A New Hope

The Empire Strikes Back

Return of the Jedi

A New Hope - The Special Edition

Baljós árnyak

A klónok támadása

A Sithek bosszúja

PhotoComic

Tokyopop

Star Wars Manga: A New Hope

Star Wars Manga: The Empire Strikes Back

Star Wars Manga: Return of the Jedi

Star Wars Manga: The Phantom Menace

Take Shobo

The Clone Wars Manga

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net